Termenul „The Informant” se poate referi la:

The Informant (film din 1997), producție irlandeză
The Informant (film din 2009), producție nord americană